Ворм (, , ) — нидерландская, датская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Ворм, Мишел (род. 1983) — нидерландский футболист.
 Ворм, Оле (1588-1655) — датский медик, коллекционер, натуралист.
 Ворм, Рональд (род. 1952) — немецкий футболист.